Rui Nunes (escritor), escritor português
 Rui Nunes (médico), médico português
 Rui Nunes de Chacim, nobre português